Fumic ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Fumić (* 1930), Jurist
 Lado Fumic (* 1976), deutscher Profi-Mountainbiker
 Manuel Fumic (* 1982), deutscher Profi-Mountainbiker